Almon o Almón puede hacer referencia a:

 Almon, área no incorporada en el estado de Georgia, Estados Unidos;
 Almon, pueblo en el estado de Wisconsin, Estados Unidos;
 Almon, asentamiento israelí en Cisjordania;
 Almón, un oceánida en la mitología romana;
 Almón, personaje de la mitología romana mencionado en La Eneida;
 Almón, poblado mencionado en la Biblia (Josué 21. 9-26).